serra-azulensi – abitanti di Serra Azul de Minas
serra-azulensi – abitanti di Serra Azul